Berlanga je priimek več oseb:   
 Luis García Berlanga, španski umetnik, filmski režiser
 Tomás de Berlanga, panamski rimskokatoliški škof